Лос Мескитес има више значења:

 Лос Мескитес, Фамилија Гомез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мескитес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мескитес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мескитес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мескитес, Лас Маранерас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мескитес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мескитес (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мескитес (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескитес (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескитес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескитес (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескитес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескитес, Ла Коетерија (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескитес, Кампестре Депортиво (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мескитес (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Мескитес (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мескитес, Рикардо Канту (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мескитес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мескитес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мескитес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мескитес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мескитес, Хоел Товар (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику